Die Rollhockey-Weltmeisterschaft 1954 war die zehnte Weltmeisterschaft in Rollhockey. Sie fand vom 27. Mai bis zum 9. Juni 1954 in Barcelona statt. Organisiert wurde das Turnier von der Federation Internationale de Patinage a Roulettes und war zudem die Rollhockey-Europameisterschaft.

Die 15 teilnehmenden Mannschaften spielten im Liga-System gegeneinander.

Es wurden 105 Spiele gespielt, in denen 690 Tore erzielt wurden. Sieger des Turniers wurde Spanien. Es war Spaniens zweiter Titel.

Teilnehmer 
Am Turnier nahmen folgende 15 Mannschaften teil:

Liga

Tabelle

Weblinks 
 

1954
Sportveranstaltung in Barcelona
Sportveranstaltung 1954
Rollhockey (Spanien)